Сезон 1933—1934 у Національній лізі — 37-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт. Чемпіонат вперше пройшов за круговою системою.

Підсумкова таблиця

Результати

Очки — тур за туром

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1934
Швейцарія
Швейцарія